Het Nederlands kampioenschap dammen 1979 werd door 14 deelnemers van 8 tot en mrt 21 april in Zevenaar en Soesterberg gespeeld. 
Winnaar met 19 punten uit 13 partijen werd Hans Jansen die Harm Wiersma 1 punt en Jannes van der Wal 2 punten voorbleef en daarmee zijn eerste nationale titel behaalde.

Resultaten

Datum en locatie per ronde

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1979
Dammen
Dammen
Dammen
Utrecht|Dammen